Tresenreuter ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Tresenreuter (1709–1746), deutscher evangelischer Theologe, Mathematiker und Jurist, ältester Sohn von Johann Adam Tresenreuter und Bruder von Johann Ulrich Tresenreuter